Monniot kan som auktorsförkortning betyda:

 Claude Monniot
 Françoise Monniot

Robotskapade auktorsförkortningar